Ljusvattnet kan syfta på:


Sverige

Västmanland 
Ljusvattnet, Västmanland, sjö i Surahammars kommun,

Ångermanland 
Storljusvattnet, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ljusvattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (58,2 ha)

Västerbotten 
Ljusvattnet (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Arvidsjaurs kommun och Norsjö kommun,  (7,69 ha)
Ljusvattnet (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (57,6 ha)
Inre-Ljusvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (44,8 ha)
Ljusvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (37,5 ha)
Yttre-Ljusvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun (1,26 km²),  (1,26 km²)
Ljusvattnet, Skellefteå kommun, vidsträckt by och före detta småort i Skellefteå kommun, 
Inre-Ljusvattnet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (54,5 ha)
Yttre-Ljusvattnet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (24,1 ha)

Lappland 
Ljusvattnet, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn